Монтанер () — фамилия и топоним.
 Монтанер, Рикардо (род. 1957) — венесуэльский автор-исполнитель.
 Монтанер, Рита (1900—1958) — кубинская пианистка, певица и актриса.
 Доменек-и-Монтанер, Льюис (1850—1923) — каталонский архитектор и политик.
 Монтанер — кантон во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Монтанер — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
  — населённый пункт в Италии.